WARS steht für:

 WARS S.A., polnische Aktiengesellschaft, die die Restaurant-, Schlaf- und Liegewagen der polnischen Staatsbahnen bewirtschaftet
 Wagonoremontny sawod (Waggonausbesserungswerk), heute Peterburgski tramwaino-mechanitscheski sawod, siehe Petersburger Straßenbahn-mechanisches Werk

Wars steht für:

 Wars (Sagengestalt), Figur aus der Gründungslegende der Stadt Warschau
 Wars (Spieleserie), Reihe von Computerspielen des japanischen Herstellers Nintendo
 FSO Wars, polnisches Pkw-Modell

Abkürzung